Километро 44 има више значења:

 Километро 44 (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 44 (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику